Melgaço è il nome di diverse località:

 
Melgaço (Brasile): comune brasiliano dello Stato del Pará;

 
Melgaço (Portogallo): comune portoghese del distretto di Viana do Castelo